Фердинанд Георг Август Саксен-Кобург-Заальфельдский (; , Кобург — , Вена) — член Саксен-Кобург-Готской династии, австрийский военный деятель, участник Наполеоновских войн.

Второй сын Франца, герцога Саксен-Кобург-Заальфельдского, и его жены Августы Рёйсс-Эберсдорфской. В 1826 получил титул принца Саксен-Кобург-Готского, после того как его старший брат герцог Эрнст I совершил обмен территориями с другой ветвью семьи.

Военная служба 
В декабре 1791 года Фердинанд был зачислен младшим лейтенантом в шестой драгунский кобургский полк. Он получил звание старшего лейтенанта в марте 1796 года, капитана в ноябре 1798, майора в сентябре 1804 и подполковника в августе 1805. В сентябре 1808 года Фердинанд стал полковником в третьем гусарском полку эрцгерцога Фердинанда д’Эсте. В этом полку он служил в войну Пятой коалиции. В апреле 1811 года он был назначен генерал-майором. Фердинанд сражался в Экмюльской, Асперн-Эсслингской и Ваграмской битвах. В 1813 году принимал участие в сражениях под Кульмом и Лейпцигом. 9 сентября 1813 года российский император Александр I пожаловал ему орден св. Георгия 4-й степени (№ 2638 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). 16 декабря 1813 года произведен в генерал-лейтенанты. 8 мая 1822 года Фердинанд получил собственный уланский полк, в 1828 году — гусарский. 6 декабря 1832 года присвоено звание генерал от кавалерии.

Семья 
30 ноября 1815 года в Вене Фердинанд женился на Марии Антонии Кохари (1797—1862), дочери-наследнице имперского канцлера Франца Иосифа, герцога Кохари де Чабраг и Ситно. Когда отец Антонии умер, она унаследовала его владения в Словакии и Венгрии, а Фердинанд добавил к своему титулу приставку Кохари. Супруги имели четырёх детей:
 Фердинанд (1816—1885), король-консорт Португалии;
 Август (1818—1881), отец короля Болгарии Фердинанда I;
 Виктория (1822—1857), вышла замуж за Луи, герцога Немурского;
 Леопольд (1824—1884), вступил в морганатический брак с Констанц Гейгер.

Награды 
 Австрийский Военный орден Марии Терезии
 командор (1815)
 рыцарь (1809)
 Австрийский Армейский крест 1813/14
 Австрийский Знак за военную службу 2-й степени
 Баденский орден Верности, большой крест (1843)
 Баденский орден Церингенского льва, большой крест (1843)
 Бельгийский орден Леопольда I, большой крест (1835)
 Британский орден Бани, большой крест (12 июня 1839)
 Ганноверский Королевский Гвельфский орден, большой крест (1818)
 Португальский орден Христа, большой крест (9 декабря 1835)
 Португальский орден Башни и Меча, большой крест (23 апреля 1836)
 Прусский орден Красного орла 1-й степени
 Российский орден Святого апостола Андрея Первозванного (30 августа 1808)
 Российский орден Святого Георгия 4-й степени (9 сентября 1813)
 Российский орден Святого Александра Невского (30 августа 1808)
 Российский орден Святой Анны 1-й степени (30 августа 1808)
 Саксен-Кобургский орден Саксен-Эрнестинского дома, большой крест (декабрь 1833) 
 Саксонский орден Рутовой короны (1815)
 Французский орден Почётного легиона, большой крест (май 1840)

Генеалогия

Примечания 

Саксен-Кобург-Готская династия
Австрийские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Принцы Саксен-Кобург-Готские